Вакуленко () — украинская фамилия. Происходит от имени Вакула.

Известные носители 
 Вакуленко, Алексей Борисович (1981—2007) — украинский борец греко-римского стиля.
 
 Вакуленко, Владимир Владимирович (1972—2022) — общественный деятель, прозаик, поэт, переводчик.
 Вакуленко, Михаил Юрьевич (род. 1964) — российский депутат Государственной Думы ФС РФ первого и второго созывов.
 Вакуленко, Николай Кондратьевич (1925—2017) — генерал-майор, начальник ВК КГБ СССР.
 
 Вакуленко, Юлия Олеговна (род. 1983) — украинская теннисистка.
 Вакуленко, Юрий Евгеньевич (род. 1957) — советский и украинский художник-живописец.